Guzmán se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Guzmán
 Gastón Guzmán